Alexandra Carlota Ulrica Maria Virgínia (; Vöcklabruck, 20 de julho de 1999) é a segunda filha da princesa Carolina do Mónaco e única filha do príncipe Ernesto Augusto de Hanôver.

Por ser filha de Carolina, é sobrinha do Príncipe Soberano de Mônaco, Alberto II, e está na linha de sucessão ao trono monegasco.

Biografia 
Alexandra nasceu na cidade de Vöcklabruck, na Áustria, apenas seis meses após o casamento de seus pais, ocorrido em 23 de janeiro de 1999. Ela tem cinco meio-irmãos, frutos dos casamentos anteriores de seus pais: Andrea Casiraghi, Pierre Casiraghi e Charlotte Casiraghi por parte de mãe, e os príncipes Ernesto Augusto e Cristiano por parte de pai.

Em outubro de 2018 ela se converteu ao catolicismo, renunciando assim a seu distante lugar na linha de sucessão ao trono britânico.

É fã de patinação artística e já representou Mônaco nas Olimpíadas Europeias da Juventude.

Alexandra namora, desde 2016, Ben Sylvester Strautmann, nascido na Alemanha.

Ascendência 
Através de seu pai, ela é descendente do rei Jorge III do Reino Unido e do imperador Guilherme II da Alemanha. Pelo lado familiar materno, é neta do príncipe Rainier III, Príncipe de Mônaco e da ex-atriz estadunidense Grace Kelly, Princesa Consorte de Mônaco. Alexandra é a única dos filhos de Carolina que possui um título nobiliárquico, por ser filha de Ernesto.

Por parte de mãe, ela está na linha de sucessão ao trono monegasco desde o nascimento. Por ser descendente de um monarca britânico, ela também ocupava um lugar na linha de sucessão ao trono britânico, mas o perdeu após se converter ao catolicismo.

Herdou seu nome de uma tia distante de seu pai, a Princesa Alexandra de Hanôver e da Cumberlândia (1882-1963).

Títulos e estilos 
O seu título completo é: "Sua Alteza Real a princesa Alexandra Carlota Ulrica Maria Virgínia, Duquesa de Brunswick e Lunenburg, Princesa Real da Grã-Bretanha e Irlanda". Entretanto, a Alemanha e a Irlanda são repúblicas e o Reino Unido não reconhece o último título. O seu título "SAR a Princesa Alexandra de Hanover" é oficialmente usado em Mónaco ou por cortesia em qualquer outro lugar.

Ancestrais

Referências

Ligações externas 

 Lista de notícias sobre Alexandra na revista Caras de Portugal
 Galeria de fotos de Alexandra no Getty Images

Princesas monegascas
Casa de Hanôver
Princesas de Hanôver
Casa de Grimaldi
Católicos